Das Wort Erhebung kann bedeuten

 Empirie in der Wissenschaft allgemein die Sammlung von Daten zur Informationsgewinnung, 
 Messung in Naturwissenschaft und Technik die Datengenerierung, siehe Primärdaten
 die Beschaffung raumbezogener Daten aus amtlichen Quellen in der Geodäsie und Kartografie. siehe Vermessungsamt, Kataster, Gemeinde oder Raumplanung
 Erhebung (Empirie), Methode der Datengewinnung in der Wirtschafts- und Sozialstatistik, sowie in der Meinungs- und Marktforschung 
 Hügel, Berg, Gebirge oder Plateau in der Geographie
 Erhebung (Recht), eine Nachforschung in Akten, z. B. von Gerichtsverfahren oder im Grundbuch
 Elevation (Tontechnik), in der Lautsprecherstereofonie die zu große Höhe der wahrgenommenen Phantomschallquelle, 
 Ernennung, Rangerhöhung einer Person zur Wahrnehmung einer Funktion als Amtsträger
 Rangerhöhung, siehe auch Adelsstand, Stadterhebung, Nobilitierung
 das Erheben der Gebeine eines Menschen im Rahmen der Heiligsprechung
 ein seelisches Erhobensein, siehe Glücksgefühl, Erbauung, Das Erhabene
 Aufstand, Rebellion in der Politik bzw. Geschichte
 Steuererhebung, das Einziehen von Abgaben 
 Erhebung (Novelle), Werk von Stephen King aus dem Jahr 2018

Siehe auch:

 Hebung